Четрдесет прво фудбалско првенство у Мађарској је одиграно 1943/44. године.

Преглед 
Играло је укупно шеснаест клубова, ФК Нађварад из Орадеје је освојио првенство, што му је била прва титула. Ово првенство је одиграно у ратним условима (Други светски рат). Ово првенство је укључивало и екипе са окупираних територија, тако да су у Мађарском првенству играле екипе из Југославије, Румуније и Украјине.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извор 
 Mező Ferenc: Futball adattár.

Референце

Спољашње везе 
 Hungary - Табеле финалиста (RSSSF)
 http://www.nemzetisport.hu

1943/44.
Фудбал у 1943.
Фудбал у 1944.